7 Nights est le douzième album studio de Jeanne Mas, sorti en 2009 sous le pseudonyme de La Blonde.

Cet album a été réalisé avec la collaboration de Roberto Zaneli et de Marco Berni.

Titres

Crédits 
 Auteurs et compositeurs : LaBlonde (Jeanne Mas), Marco Berni, Roberto Zaneli.
 Pochette : photographie de Albert Roth.

Production 
 CD Red Rocks Productions référence 884501197991.

Clips 
•  (diffusé sur YouTube)

Album de Jeanne Mas
Album musical sorti en 2009